Термин «синергетика» может означать:

 Синергетика — учение о самоорганизации материи.

 «Синергетика» — книга Бакминстера Фуллера.